

Patronymes 
Ourytchev (masculin ; ) ou Ourytcheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Iouri Ourytchev (1991-2011), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe